Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) son instituciones financieras privadas de Perú que tienen como objetivo administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Fueron creadas en el año 1993 y operan dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Historia 
Mediante el Decreto Ley N.° 25897, el Gobierno de Alberto Fujimori creó el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), el cual es conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Se basó en el modelo de las administradores de fondos en Chile.

En junio de 1993, iniciaron operaciones ocho Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP):

 Horizonte
 Integra
 Profuturo
 Unión Vida
 Unión
 El Roble
 Providencia
 Megafondo

El mismo año 1993 se creó la Asociación de AFPs. 

En 2007 se creó una norma para desafilar de las gestiones AFP y transferir lo recaudado a la Oficina de Normalización Previsional.

Gestión de fondos 
Las AFP llevan cuatro tipo de fondos desde el 0 para los jubilados hasta el 3 para los nuevos trabajadores que se recopilan por separado. En promedio para 2005 se adoptó una comisión de 13% del salario mensual. Para 2014 cada fondo ofrece una mensualidad de 800 soles, proyectado para 110 años, la esperanza de vida de sus afiliados. 

A 2021 los cuatro fondos suman 132 mil millones de soles para 8.2 millones de afiliados.

Actuales administradoras de fondos de pensiones 
Fuente:

Véase también 
Seguridad social en el Perú
Sistemas de capitalización individual de pensiones en el mundo

Referencias

Bibliografía 

 

Empresas de Perú
Seguridad social en Perú
 
Organizaciones fundadas en 1993
Perú en 1993